Дми́трий Наза́ров:
 Назаров, Дмитрий (1890—?) — российский легкоатлет.
 Назаров, Дмитрий Аркадьевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Назаров, Дмитрий Валентинович (род. 1990) — азербайджанский футболист.
 Назаров, Дмитрий Юрьевич (род. 1957) — советский и российский актёр, Народный артист России.